Испа́нская война́ (46—45 гг. до н. э.) — последняя кампания Гая Юлия Цезаря периода гражданской войны в Римской республике, приведшая к установлению в Риме военной диктатуры.

Поводом к войне послужило изгнание Гнеем, сыном Помпея Великого, из Испании проконсула Гая Требония, креатуры Юлия Цезаря. После сражения при Тапсе к Гнею присоединился его брат Секст с приверженцами Помпея и остатками разбитой африканской армии. Они собрали в Бетической (Южной) Испании армию в 13 легионов со значительным количеством лёгкой пехоты и конницы; однако, Гней суровыми мерами настроил против себя местное население, поэтому некоторые города просили помощи у Цезаря.

В августе 46 года Цезарь высадился в Новом Карфагене (ныне Картахена) с 8 легионами и через 23 дня после отправления из Италии уже был на реке Бетисе (ныне Гвадалквивир). Гней в это время осаждал последний сопротивлявшийся город, Улию (ныне Монтилья), a Секст находился в Кордубе (ныне Кордова); оба не подозревали приближения Цезаря. Посланный Цезарем к Улии Юний Пациек с 6 когортами и 6 турмами конницы ночью прошел сквозь осадную линии и одновременно с вылазкой жителей города нанес большой урон Гнею. Сам же Цезарь двинулся к Кордубе и опрокинул обратно в город вышедшего навстречу Секста. Последний вызвал брата, и тот в конце октября снял осаду Улии. Цезарь устроил на Бетисе мост с укреплённым лагерем, но после ряда дел за обладание мостом был вынужден покинуть лагерь и направился для осады Атегуи (ныне Теба-ла-Вейя). Секст преследовал и на следующее утро в густом тумане напал на часть конницы и истребил её, но не решился атаковать Цезаря, занявшего сильную позицию, перешел р. Гуадахос и расположился между Атегуей и Укубой (Лукубой); затем он подходил к осадным линиям Цезаря, но не вступил в бой. Гарнизон пытался пробиться в лагерь Секста, но был опрокинут в город, который сдался.

Секст отошел к Кордубе, a Гней к Укубе, на сильную позицию; Цезарь последовал за последним и, выманив его на равнину, нанес ему значительный урон. Тогда Гней двинулся сначала к Испалису (Севилья), a оттуда обратно через Укубу к Мунде (ныне Ронда-ла-вейя, к западу от Малаги и севернее Марбельи), где занял сильную позицию с укреплениями на правом фланге; 13 легионов были построены на высотах за болотным ручьём, на левом крыле стали конница, 6 тыс. легких и 6 тыс. вспомогательных войск. Цезарь построил 8 легионов на равнине, с 8 тыс. конницы и мавританскими вспомогательными войсками царя Богуда на своем левом фланге двинул их вперед, но остановил y ручья. Гней, приняв это за нерешительность, спустился на равнину, и тут произошел упорнейший бой, причём с обеих сторон были введены все резервы; Цезарь неоднократно лично бросался в сечу, увлекая войска. Победу решил случай: Богуд с нумидийцами бросился справа на лагерь Гнея, и тогда 5 когорт были посланы назад на защиту лагеря. Цезарь воскликнул: "бегут!" — и увлек свои легионы вперед, в то же время его конница произвела стремительную атаку. Войско Гнея также приняло отправку 5 когорт за отступление и бросилось частью в лагерь, частью в Мунду; потери их достигали до 30 тыс. убитых, в том числе 3 тыс. римских всадников, a y Цезаря всего 1 тыс. убитых и 500 раненых. Гней с небольшим отрядом конницы бросился в горы, но был настигнут и убит. Секст бежал из Кордубы на север к кельтиберийцам и впоследствии восстановил оружие своей партии. Поручив осаду Мунды Фабию Максиму, Цезарь двинулся к Кордубе и, взяв её, истребил 22 тыс. человек. Однако позиция Помпея в Испании еще была сильна, и овладение другими городами потребовало полгода (с конца декабря до июля 45 года).

Вернувшись в Рим, Цезарь был награжден званием пожизненного диктатора, титулами «отца Отечества» и «блюстителя нравов». В этом походе принял участие любимый племянник Цезаря, 17-летний Октавий (впоследствии Цезарь Октавиан, позже — император Август).

Источники 

 Гай Юлий Цезарь "Записки о гражданской войне"
 Гай Юлий Цезарь "Испанская война"
 Аппиан "Римская история"
 Плутарх "Порівняльні життєписи"

Войны I века до н. э.
История Древнего Рима
Войны Древнего Рима